Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2003 były dwunastymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 15 marca 2003 roku, zakończyły się natomiast 1 listopada 2003 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Rubinu Kazań i Czernomorca Noworosyjsk. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna CSKA Moskwa. Królem strzelców ligi został Dmitrij Łośkow z Lokomotiwu Moskwa, który zdobył 14 goli.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: RFPL

Najlepsi strzelcy 
źródło: rsssf.com 

 14 goli
  Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
 13 goli
  Aleksandr Kierżakow (Zenit Petersburg)
  Walerij Jesipow (Rotor)
 11 goli
  Aleksiej Miedwiediew (Saturn)
  Roni (Rubin)
 10 goli
  Roman Pawluczenko (Spartak)
 9 goli
  Jegor Titow (Spartak)
  Dmitrij Bułykin (Dinamo)
  Andriej Kariaka (Krylja Sowietow)
  Martin Kuszew (Szynnik)
  Rołan Gusiew (CSKA)
  Andriej Tichonow (Krylja Sowietow)

Nagrody 
15 listopada 2003 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2003:

 Bramkarze
 Siergiej Owczinnikow (Lokomotiw)
 Wiaczesław Małafiejew (Zenit)
 Siergiej Kozko (Rubin)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
 Wadim Jewsiejew (Lokomotiw)
 Deividas Šemberas (CSKA)
 Andrés Scotti (Rubin)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
 Siergiej Ignaszewicz (Lokomotiw)
 Wiktor Onopko (Spartak Moskwa)
 Matthew Booth (Rostów)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
 Oleg Paszinin (Lokomotiw)
 Géder (Saturn)
 Roman Szaronow (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
 Jacob Lekgetho (Lokomotiw)
 Andriej Sołomatin (CSKA)
 Orlando Calisto (Rubin)

 Defensywni pomocnicy
 Jewgienij Ałdonin (Rotor)
 Władimir Maminow (Lokomotiw)
 Elvir Rahimić (CSKA)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
 Rołan Gusiew (CSKA)
 Dienis Bojarincew (Rubin)
 Władimir Bystrow (Zenit)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
 Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
 Jiří Jarošík (CSKA)
 Jegor Titow (Spartak Moskwa)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
 Andriej Kariaka (Krylja Sowietow)
 Marat Izmajłow (Lokomotiw)
 Aleksandr Pawlenko (Spartak Moskwa)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
 Walerij Jesipow (Rotor)
 Dmitrij Bułykin (Dynamo)
 Micheil Aszwetia (Lokomotiw)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
 Aleksandr Kierżakow (Zenit)
 Ivica Olić (CSKA)
 Roni (Rubin)

Zobacz też 
 Priemjer liga (2002)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2002/2003)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2003/2004)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2003 w Rosji